Museum of Fine Arts – museo di Boston (Massachusetts), Stati Uniti d'America
 Museum of Fine Arts – museo di Houston (Texas), Stati Uniti d'America
 Museum of Fine Arts – museo di Montreal, Canada